Lorenzetti – cognome italiano
Fratelli Lorenzetti – coppia di pittori senesi del Trecento
 Ambrogio Lorenzetti (1295 circa-1348) – pittore italiano, autore degli Effetti del Buono e del Cattivo Governo nel Palazzo Comunale di Siena, fratello di Pietro
 Pietro Lorenzetti (1280 circa-1348 circa) – pittore italiano, autore di pale d'altare e affreschi, fratello di Ambrogio
 Andrea Lorenzetti (1907-1945) – politico e partigiano italiano.
 Angelo Lorenzetti (1964) – allenatore di pallavolo italiano
 Carlo Lorenzetti (1858-1945) – scultore italiano
 Carlo Lorenzetti (1934) – scultore italiano
 Enrico Lorenzetti (1911-1989) – pilota motociclistico italiano
 Giovanni Battista Lorenzetti (1588 circa-1668) – pittore italiano
 Giulio Lorenzetti (1985-1951) – scrittore e critico d'arte italiano
 Giuseppe Lorenzetti (1948-2013) – calciatore italiano
 Gustavo Lorenzetti (1985) – calciatore argentino
 Nello Lorenzetti (1984) – cestista italiano
 Maria Rita Lorenzetti (1953) – politica italiana